

Hydronyme 

 Acolin, une rivière française, affluent de la Loire en rive gauche. Elle traverse la partie orientale du département de l'Allier, en région d'Auvergne, et le sud de celui de la Nièvre en Bourgogne ;
 Acolin, une rivière française de la Nièvre et un affluent du Nohain donc un sous-affluent de la Loire.

Toponyme 
 Thiel-sur-Acolin, une commune française, située dans le département de l'Allier et la région Auvergne